Pasífae puede referirse a:

 En la mitología griega, Pasífae era la esposa del rey Minos de Creta.
 En astronomía, Pasífae es un satélite de Júpiter.